«Красные принцы» (, в англоязычной литературе передаётся терминами «Princelings» и «Party’s Crown Princes») — термин для обозначения неформальной группировки детей и родственников представителей высшего руководства КНР. Использование термина часто носит уничижительный характер, он является своего рода синонимом для обозначения уровня непотизма и клановости в руководстве КПК, сходного с положением кронпринцев в наследственных монархиях. Многие представители этой группировки занимают высокие посты во властных структурах и бизнесе, но при этом группировка является, скорее, собирательным образом, не имеющим чёткой структуры, в отличие, например, от «шанхайской клики» или Туаньпай.

Термин «тайцзыдан» в этом значении появился и вошёл в обиход в начале 20-го века; первыми это прозвище получили сын самопровозглашённого императора Китая Юань Шикая и его приятели, позже оно использовалось в отношении родственников руководителей четырёх крупнейших кланов Китая — Чан Кайши, Сун Мэйлин, Чэнь Лифу и Кун Сянси. В 1950-х годах этот термин использовался в отношении сына Чан Кайши Цзян Цзинго и его друзей. Впоследствии этим термином стали обозначать детей так называемых «восьми бессмертных КПК» и других высокопоставленных чиновников КНР. По имеющимся оценкам, некоторые представители «красных принцев» накопили состояния в сотни миллионов долларов. В конце 2015 — начале 2016 годов, после публикации анонимной статьи «Варвары у ворот, семья Чжао внутри», в отношении представителей «красных принцев» стал также использоваться термин «Семья Чжао» — от имён героев повести Лу Синя «».

Независимые эксперты относят к «партии кронцпринцев» нынешнего лидера КНР Си Цзиньпина, который является сыном видного деятеля КПК Си Чжунсюня, и бывшего члена политбюро ЦК КПК Бо Силая (сына одного из «восьми бессмертных КПК» Бо Ибо).

История 
Профессор международной истории и политики Женевского института международных отношений Сян Ланьсинь следующим образом объясняет феномен «партии кронпринцев»:

Исторически сложилось так, что контролировать местных чиновников, обладавших имперской родословной, всегда было проблемой. Политбюро в этом плане равнозначно внутреннему кругу императорской семьи. Его члены, будучи назначенными на административную должность в какой-либо местности, могут легко подавить любую оппозицию в своей юрисдикции, так как никакие другие партийные руководители не могут сравняться с ними в ранге и престиже.

Некоторые из «красных принцев» получали и удерживали высокие посты (на уровне заместителей министров и выше), для получения которых «простым смертным» требовались десятилетия. Другие «красные принцы» становились фигурантами крупных скандалов по поводу коррупции, что вызывало негативную реакцию в партии и среди населения страны. Согласно мнению ряда политических обозревателей, влияние «красных принцев» уменьшается после 1989 года в силу ряда причин:
 рост недовольства среди подавляющего большинства членов КПК, что привело к смещению ряда «красных принцев» с занимаемых должностей: например, , сын Чэнь Юня и Чэнь Хаосу, сын маршала Чэнь И утратили свои посты в Пекине и были переведены на другие должности;
 бум китайской экономики вызвал появление прослойки состоятельного населения и чиновничества, которая требовала справедливости и защиты их собственности;
 рост недовольства населения коррупцией и кумовством партийной верхушки стал представлять угрозу для правления КПК, поэтому руководству КПК пришлось принимать меры для восстановления своей репутации.

На XV съезде КПК в 1997 году несколько видных представителей «красных принцев» при избрании на должности получили большое количество голосов «против». Так, Си Цзиньпин, сын Си Чжунсюня, и Дэн Пуфан, старший сын Дэн Сяопина, были избраны кандидатами в члены Центрального комитета КПК, но находились в числе кандидатов, набравших наименьшее число голосов, а Бо Силай, сын Бо Ибо, не был избран в состав ЦК. Впоследствии Си Цзиньпин и Бо Силай сумели занять руководящие посты в КПК — Си сменил Ху Цзиньтао на посту генерального секретаря на XVIII съезде партии в 2012 году, и стал председателем КНР в 2013 году, а Бо Силай, ставший членом политбюро, был снят в 2012 году и впоследствии осуждён.

По оценкам политологов, Цзян Цзэминь в конце своей деятельности на посту руководителя КПК выдвинул многих представителей «красных принцев» на ключевые позиции, чтобы сохранять своё влияние на будущее руководство КПК. В связи с этим ряд представителей «красных принцев» постепенно продвигался на высшие посты в партии и государстве. Среди них, помимо Си Цзиньпина и Бо Силая, отмечают Юй Чжэншэна, сына знаменитого Ю Цивэя (секретаря парторганизации города Тяньцзинь после революции 1949 года), который стал членом постоянного комитета Политбюро ЦК КПК 18 созыва, зятя бывшего вице-премьера Яо Илиня Ван Цишаня, занявшего должность секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины, Чжоу Сяочуаня, главу Народного банка Китая, сына , бывшего наставника Цзян Цзэминя.

В 2013 году в ходе инициированного SEC расследованием международной коррупции достоянием общественности стала так называемая «программа сыновей и дочек» финансовой группы JPMorgan Chase. Суть программы заключалась в том, что при приёме на работу в своих подразделениях в Китае JPMorgan Chase отдавала предпочтение «красным принцам».

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), по крайней мере двенадцать «красных принцев» использовали офшорные компании Британских Виргинских островов для сокрытия своего бизнеса от налогов.

Известные представители группировки 
 Сын Си Чжунсюня Си Цзиньпин, генеральный секретарь КПК, председатель КНР;
 Сын и дочь Дэн Сяопина: , председатель Ассоциации инвалидов, и Дэн Нань, бывший заместитель министра науки и техники;
 Дети бывшего председателя КНР Ли Сяньняня: cын Ли Пин — высокопоставленный военный, дочь Ли Сяолинь — вице-президент Китайской Народной Ассоциации дружбы с зарубежными странами и её муж Лю Ячжоу — чиновник Университета национальной обороны;
 Сын Чэнь Юня Чэнь Юань — председатель Государственного банка развития Китая;
 Сын Бо Ибо Бо Силай — бывший член политбюро, а также сын Бо Силая — Бо Гуагуа;
 Сын Цзэн Шаня Цзэн Цинхун — бывший член Постоянного комитета Политбюро, а также сын Цзэн Цинхуна, Цзэн Вэй, который приобрел в Сиднее недвижимость стоимостью 32,4 млн австралийских долларов, источник его доходов неизвестен;
 Сын Ю Цивэя Юй Чжэншэн — член Постоянного комитета политбюро, председатель Национального комитета НПКСК;
 зять Яо Илиня Ван Цишань — член Постоянного комитета политбюро, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины;
 сын и дочь бывшего премьер Ли Пэна — Ли Сяопэн, губернатор провинции Шаньси; Ли Сяолинь — вице-президент энергетической компании China Datang Corporation;
 сыновья бывшего генсека Цзян Цзэминя: Цзян Мяньхэн — вице-президент Китайской академии наук, Цзян Мянькан — генерал-майор НОАК;
 сыновья Ван Чжэня: Ван Цзюнь член руководства CITIC, Ван Чжи — бывший председатель Great Wall Group;
 сын бывшего председателя КНР Лю Шаоци, Лю Юань — генерал-лейтенант военной полиции;
 сын маршала Хэ Луна, Хэ Пэньфэй — заместитель главнокомандующего ВМС Китая, вице-адмирал;
 бывший зять генерала Лю Хуацина, Пань Юэ — заместитель директора Управления по охране окружающей среды;
 сын маршала Чэнь И, Чэнь Хаосу — бывший заместитель министра культуры;
 внук бывшего лидера Мао Цзэдуна, Мао Синьюй — генерал-майор НОАК;
 сын бывшего премьера КНР Вэнь Цзябао, Вэнь Юньсун (Уинстон Вэнь) — председатель China Satellite Communications Corporation.

Примечания

Ссылки 
 中共太子党名单及任职一览表 (2004版) — список 226 «красных принцев»
 China’s former 'first family' about the children of Deng Xiaoping
 The Princelings, John Garnaut, Sydney Morning Herald, 2 October 2010]
 "China’s 'Princelings' Pose Issue for Party, Jeremy Page, The Wall Street Journal, 26 November 2011

Политика Китая
Коммунистическая партия Китая